Alain-Gérard Slama, intellectuel français
 Anthony Slama, joueur de baseball américain
 Bébé Slama, footballeur tunisien
 Béchir Ben Slama, (1931- ), est un écrivain et homme politique tunisien
 Frank Slama, dit Invader, artiste urbain français
 František Sláma, violoncelliste tchèque
 Karim Slama, humoriste suisse romand
 Serge Slama, maître de conférences en droit public
 Youssef Slama, cithariste tunisien

Slama est un prénom notamment porté par :
 Slama Kasdaoui, footballeur tunisien

Voir aussi 
 

Patronyme tunisien
Patronyme séfarade